

Geografia 
Comuni
Canneto Pavese – Comune della provincia di Pavia
Canneto sull'Oglio – Comune della provincia di Mantova

Frazioni
Canneto – frazione di Caronia (ME), famosa dal 2004 per misteriosi fenomeni elettromagnetici 
Canneto – frazione di Lipari (ME)
Canneto – frazione di Monteverdi Marittimo (PI)
Canneto – frazione di Perugia
Canneto – frazione di Postiglione (SA)
Canneto – frazione di Prato
Canneto – frazione di San Miniato (PI)
Canneto Sabino – frazione di Fara in Sabina (RI)
Ronco Campo Canneto – frazione di Sissa Trecasali (PR)
Canneto di Bari – rione di Adelfia (BA), comune autonomo sino al 1927

Ecologia
Canneto – Terreno piantato o spontaneo a canne, bambù e specie simili

Pagine correlate 

Canna
 Canneti

Altri progetti